La Escuela de Derecho de la Universidad Eafit se encarga, dentro de su estructura académica, de administrar y manejar los contenidos del pregrado de Derecho y de los posgrados propios de esta área y colabora con la coordinación de las asignaturas jurídicas de los demás programas académicos de la Universidad. Dentro del programa de flexibilización presta diferentes tipos de cursos: materias obligatorias, materias de énfasis y materias de libre configuración para el pregrado en Derecho y coordina las materias que tienen que ver con esta área del conocimiento en los demás programas de pregrado de la universidad. Igualmente sirve los cursos de educación continua ofrecidos por la Universidad en el área del Derecho.

La Escuela de Derecho fue creada el 17 de junio de 1998 con la decisión del Consejo Superior de la Universidad, en la cual se aprobó el programa pregrado en Derecho a partir del primer semestre del 1999. A partir de esta fecha, la escuela se ha logrado consolidar como una de las mejores en Colombia en los exámenes anuales de calidad de la educación superior (antes ECAES, luego conocidos como pruebas SABER Pro) y una de las pocas que cuenta con Acreditación de Alta Calidad conferida por el Ministerio de Educación Nacional, la cual fue renovada en el año 2015 por seis años.

Ha ofrecido programas de posgrado en el nivel de especialización como Responsabilidad civil y seguros, Derecho penal, Arbitraje, Derecho Público y Derecho urbano, y las maestrías en Derecho penal y en Derecho, la cual tiene líneas en Derecho de Familia, derecho público y derecho internacional.

Decanos 

 Juan Diego Vélez Maya (1998-2004)
 Hugo Castaño Zapata (2004-2016 )
 Camilo Piedrahíta Vargas (2016- 2021)
 Esteban Hoyos Ceballos (2021-actual)

Jefes de Departamento y Jefes de Carrera

María Helena Franco Vargas (1999 - 2003)
José Alberto Toro Valencia (2003 - 2008)
Camilo Piedrahíta Vargas (2008 - 2016)
Ana Silvia Gallo Vélez (2016-2021)
Susana Escobar Vélez (2021-actual)

Pregrado 

El programa de Derecho fue creado por el Consejo Superior de la Universidad EAFIT en reunión realizada el 17 de junio de 1998. Inició labores con 78 estudiantes a partir del primer semestre de 1999, en jornada diurna y con una duración de diez semestres presenciales y uno de práctica profesional. Actualmente, son diez semestres en total, uno de los cuales es de práctica profesional.

El estudiante al terminar sus estudios, tendrá el título de Abogado por lo que podrá desempeñarse como asesor, consultor, miembro o director de departamentos jurídicos, tanto en el sector público como en el privado, ejercer su profesión como juez de la república, fiscal, defensor del pueblo, procurador, contralor y en cualquier corporación pública del orden nacional o departamental; en otras palabras podrá laborar en cualquiera de las ramas del poder público. El egresado de este pregrado ejercer como profesional independiente representando a las partes ante los jueces de la República en cualquiera de las ramas del Derecho e igualmente puede desempeñarse como docente universitario en un Programa de Derecho. 

El programa de pregrado fue reconocido con la Acreditación de Alta Calidad, por 6 años a partir de abril de 2009 (resolución 2246 del 24 de abril de 2009), renovada en 2015 or seis años más.  En virtud de esa distinción (que se suma a la Acreditación Institucional -distinción que tienen muy pocas universidades del país y sólo algunas de las públicas- recibida por la Universidad por 6 años en 2003 y renovada por 8 años más en 2009), la Escuela de Derecho recibió el 9 de diciembre de 2009, por parte del Ministerio de Educación, la medalla Luis López de Mesa

Posgrados 

 Especialización en Responsabilidad civil y Seguros (se ofreció entre los años 1999 y 2017)
 Especialización en Responsabilidad civil (desde 2018)
 Especialización en Derecho Penal (desde 2005)
 Especialización en Derecho Público
 Especialización en Derecho Urbano
 Especialización en Derecho societario
 Especialización en Arbitraje (se ofreció en 2004)
 Maestría en Derecho penal 
 Maestría en Derecho (líneas en Derecho público, Derecho de Familia, Responsabilidad civil).

Investigación 

La Escuela de Derecho cuenta con una intensa actividad investigadora, encabezada por profesores con experiencia y formación (la mayoría de ellos con título de doctorado).  Cuenta con los grupos Justicia y Conflicto(dedicado al derecho penal y la filosofía del derecho), antes llamado Grupo de Estudios Penales, que publica la revista Nuevo Foro Penal y está clasificado en categoría B de Colciencias. 
También existe el grupo Derecho y Poder, que realiza investigaciones en derecho público y ciencia política.  
Así mismo, existen el grupo de investigación en Derecho Privado con un semillero en "Derecho de familia", un Semillero de derecho procesal, y un grupo de estudio de análisis económico del derecho, que ofrece anualmente un diplomado en Derecho y Economía.

Publicaciones 

La Escuela de Derecho cuenta con dos publicaciones: la revista Nuevo Foro Penal, que edita desde el año 2004 y el Boletín del Área de Derecho Público cuyo primer número está en circulación electrónica desde 2009.

Nuevo Foro Penal 

Es el órgano de difusión del grupo de investigación en derecho penal. La revista (fundada en 1978) se recibió de la Universidad de Antioquia en el año 2004. Se continuó con la numeración (a partir del número 64), pero se cambió su diagramación y diseño.

Boletín del Área de Derecho Público 

Se puede leer en línea desde el sitio web de la Universidad, y se dedica a los asuntos relativos al derecho público tanto en su sentido de ordenamiento jurídico del Estado y sus instituciones, como del sistema político y de las relaciones entre el Derecho y la Política.

Eafit Journal of International Law 

También es una publicación en línea, publicada dos veces por año, en la que los estudiantes expresan su comprensión del entorno internacional desde una perspectiva jurídica.

Enlaces externos 

 Escuela de Derecho Sitio oficial
 Especialización en Responsabilidad civil y seguros 
 Especialización en Derecho penal Sitio oficial
 Especialización en Derecho público Sitio oficial
 Sitio de las publicaciones gratuitas en línea de la Escuela de Derecho

Referencias 

Universidad EAFIT
Facultades de Derecho